Женипапу-ди-Минас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья. Входит в экономико-статистический микрорегион Капелинья. Население составляет 6154 человека на 2006 год. Занимает площадь 284,861 км². Плотность населения — 21,6 чел./км².

История 
Город основан 22 декабря 1995 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 11.727.177,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 1.859,10 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,618 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс